РОК «Берсерк» — роботизированный огневой комплекс, разработан в Белоруссии в 2018 году. Боевая машина оснащена спаренными четырёхствольными авиационными скорострельными пулемётами ГШГ-7,62 и предназначена для уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и живой силы противника. Впервые широкой публике «Берсерк» был представлен на параде войск Минского гарнизона 3 июля 2019 года к Дню Независимости Республики Беларусь. Демонстрировался боевой робот и в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, которая прошла в Минске.,
9 мая 2020 года роботизированный огневой комплекс был продемонстрирован на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Шасси 

Разрабатывая шасси для «Берсерка», белорусские конструкторы остановились на гусеничном варианте. Причина в том, что машина должна быть устойчивой при стрельбе, потому как у пулемётов ГШГ-7,62 достаточно сильная отдача. Сама конструкция шасси была принята в соотношении 1:3 (высота к ширине). Именно этот вариант, вместе с низким центром тяжести обеспечивал максимальную устойчивость при стрельбе. Помимо того, благодаря развязанным передачам, как у танка Т-90, боевой робот может вращать гусеницы в разных направлениях и фактически разворачиваться на месте. Машина обладает низким удельным давлением на грунт и поэтому обладает высокой проходимостью.

По своей компоновке подвижная платформа состоит из гусеничного шасси, системы электроснабжения, модуля обзорного телевизионного, модуля ориентации, позиционирования и управления.
Шасси оснащено гибридной силовой установкой — электрогенераторами и обычным бензиновым двигателем, который преимущественно используется для подзарядки аккумуляторов. Такая компоновка позволяет боевой машине не только бесшумно работать, но и за счёт низкого теплоотделения аккумуляторных батарей делает «Берсерк» практически невидимым для тепловизоров.

На шасси смонтированы шесть блоков (по три с каждой стороны), дымовых гранат система 902 «Туча».

Вооружение 

Поворотная боевая платформа «Берсерка» оснащена спаренными четырёхствольными авиационными пулемётами ГШГ-7,62. Оружие разработано АО Конструкторское бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова и обладает высокой скорострельностью — до 6000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 метров, а максимальная — до 1000 метров.

Благодаря замене системы вращения стволов с газовой на электрическую, пулемёты «Берсерка» способны обеспечить темп стрельбы от 400 до 6000 выстрелов в минуту. В оружии используется патрон 7,62×54R.

Управление 
С целью реализации концепции информатизации оружия, где каждая единица техники или боец — это информационный узел в автоматизированной системе управления, боевой робот интегрирован в АСУ «Альянс».

Например, установили интеллектуальный прицел на оружие или одели на солдата кардиометр и систему жизненных показателей, значит, получили ещё один источник информации. Как результат — командир не только видит обстановку на поле боя в режиме реального времени, но и знает о состоянии того или иного бойца. И вот РОК «Берсерк» как раз гибко и интегрирован в уже существующую среду. Все его элементы основаны именно на связи, на передаче телеметрии и других данных.

Боевой робот имеет помехозащищённый радиопередатчик, как для сигналов телеметрии, так и для передачи видеосигнала высокой чёткости. Радиус устойчивого управления РОК «Берсерк» составляет — в городе около двух километров, а на открытой местности — более пяти километров. При необходимости радиус боевого управления значительно увеличивается при помощи ретранслятора, установленного на мультикоптер. Система наведения 

На «Берсерке» установлена четырёхканальная с широким и узким полями зрения оптико-электронная станция «Чиж» белорусской разработки. При помощи видео- и тепловизионного каналов с широким полем зрения обеспечивается поиск цели, а с узким зрением — обеспечивается захват и сопровождение обнаруженного объекта.

Дальность обнаружения цели, типа вертолёт составляет около десяти километров, а малоразмерного беспилотника самолётного или вертолётного типов — до двух километров.

Тепловизионный модуль имеет разрешение матрицы 640×480 пикселей, телевизионный модуль — 1600×1200 пикселей, телевизионный (обзорный) модуль — 2330×1750 пикселей.

 Испытания 
Стрельбовые и ходовые испытания роботизированного комплекса проводились в октябре-декабре 2018 года на двух белорусских полигонах — под Борисовом и на Доманово. Роботизированному комплексу предстояло обнаружить, идентифицировать и уничтожить малоразмерный беспилотник. Помимо того, «Берсерк» тестировался и как средство огневой поддержки для спецподразделений.

В 2018 году РОК «Берсерк» продемонстрировали президенту Белоруссии Александру Лукашенко в рамках показа перспективных образцов техники и вооружения белорусского военно-промышленного комплекса.

«Это высочайшая точность. Этот робот — хорошая техника. Мы их будем производить, совершенствовать и ставить на вооружение. И за границей спрос на них уже есть», — подчеркнул президент.

Фотогалерея

Примечания 

Появились в 2018 году в Белоруссии
Беспилотные танки Белоруссии